Open de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2013 — 16-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося во французском городе Кань-сюр-Мер и являющегося частью тура ITF в рамках серии турниров с призовым фондом в 100 тысяч долларов.

В 2013 году турнир прошёл с 6 по 12 мая. Соревнование продолжало европейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Юлия Путинцева
 в парном разряде —  Александра Панова и  Урсула Радваньская

Общая информация 
100-тысячник в департаменте Приморские Альпы в 2013-м году вновь стал турниром-спутником крупного соревнования WTA в Мадриде, что позволило французским организатором усилить свой турнир сразу семью игроками первой сотни одиночного рейтинга. Посев в этой части турнира возглавила Ромина Опранди (тогдашняя 53-я ракетка мира). Швейцарка, после сложного стартового матча, уверенно выигрывала матч за матчем, но в полуфинале не смогла справиться с Мариной Заневской, попавшей в основную сетку несмотря на проигрыш в финале квалификации. В Финале украинка сыграла с местной теннисисткой Каролин Гарсией: титульное противостояние лишь в пятый раз в истории соревнование затянулось на три сета, где француженка смогла взять верх, с четвёртой попытки победив на одиночном соревновании протура.

Парный турнир не собрал сильных и сыгранных альянсов, а в финале встретились два несеянных дуэта: команда Ваня Кинг / Аранча Рус доказала своё преимущество перед альянсом Каталина Кастаньо / Тельяна Перейра лишь в концовке решающего тай-брейка.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Каролин Гарсия обыграла  Марину Заневскую со счётом 6-0, 4-6, 6-3.
 Гарсия выигрывает дебютный титул в туре федерации.
 Заневская уступает свой 2-й финал в сезоне и 5-й за карьеру в туре федерации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Ваня Кинг /  Аранча Рус обыграли  Каталину Кастаньо /  Тельяну Перейру со счётом 4-6, 7-5, [10-8].
 Кинг выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре федерации.
 Рус выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Open de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes
 Цикл женских турниров ITF 2013

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Франция
Спорт во Франции в 2013 году
Май 2013 года
2013